Die Abkürzung RWK bezeichnet:

 Regionaler Wachstumskern, eine im Land Brandenburg besonders geförderte Region
 Reichswohnungskommissar, die Bezeichnung von Robert Ley im Deutschen Wohnungshilfswerk von 1943 bis 1945
 Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke AG, ein deutscher Hersteller von Kalk- und Dolomit-Erzeugnissen; siehe: Rheinkalk
 Rheinischer Waffenring zu Köln, eine Arbeitsgemeinschaft von schlagenden Studentenverbindungen; siehe: Waffenring
 den Fußballverein FC Rot-Weiß Koblenz
 den Sportverein TuS Rot-Weiß Koblenz
 Rundenwettkampf, eine Wettkampfform für Schützenvereine

Die Abkürzung rwK bezeichnet:

 Rechtweisender Kurs (englisch True course)

RWK